Polsko-Wietnamska Izba Gospodarcza (ang. Polish-Vietnamese Chamber of Commerce) – organizacja samorządowa powołana w 2009 do rozwoju bilateralnych stosunków gospodarczych między Polską a Wietnamem.

Siedziba mieści się w kamienicy Krajowej Izby Gospodarczej przy ul. Trębackiej 4.

Izby gospodarcze
Stosunki polsko-wietnamskie
Gospodarka Polski